Scattering – fenomeni di interazione radiazione-materia in cui onde o particelle vengono deflesse a causa della collisione con altre particelle o onde
 Scattering anelastico profondo
 Scattering Brillouin
 Scattering di Bhabha
 Scattering di elettroni
 Scattering di Mie
 Scattering di Mott
 Scattering di neutroni
 Scattering di Rayleigh
 Scattering elastico
 Scattering Raman
 Scattering Rutherford
 Scattering Thomson
 Scattering Umklapp